Svenska cupen 2007 kan vara:

Svenska cupen 2007 (bandy)
Svenska cupen i fotboll 2007